The Only Living Boy in New York (pouvant se traduire en français par Le seul garçon vivant à New York) est une chanson écrite par Paul Simon et interprétée par le duo Simon and Garfunkel (1970) ;
 The Only Living Boy in New York, titre original de Liaisons à New York, film américain réalisé par Marc Webb, sorti en 2017.